Ardgour bezeichnet
 eine Region in Schottland, siehe Ardgour (Schottland)
 einen Ort in Neuseeland, siehe Ardgour (Neuseeland)